Гадыргельды Мушшикович Мушшиков () — туркменский государственный деятель.

Родился в 1978 году в генгешлике Туркменистан Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

В 1999 году окончил Туркменский государственный институт транспорта и связи. По специальности – инженер-экономист на транспорте.

Карьера 
2001 — ведущий экономист отдела филиала Централизованных кредитных средств и их контроля этрапа имени Президента Ниязова Государственного коммерческого банка «Дайханбанк».

2001—2008 — главный экономист отдела денежного оборота и кредита операционного управления, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника операционного управления — начальник отдела денежного оборота и кредита, начальник операционного управления Государственного коммерческого банка «Дайханбанк».

2008—2010 — заместитель председателя, временно исполняющий обязанности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.

2010 — председатель управления финансового контроля Министерства финансов Туркменистана.

2010—2018 — председатель правления Акционерно-коммерческого банка «Сенагат».

11.04.2018 — 07.02.2020 — председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана.

С 07.02.2020 — заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана по экономически-финансовым вопросам.

Награды и звания 
 Медаль «Махтумкули Фраги» (20.10.2014)

Взыскания 
 выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за деятельностью подведомственных министерств и отраслевых ведомств (10.2.2021)

Примечания 

Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Выпускники вузов Туркменистана